Бриа́нна Сидо́ни Деса́нье (; род. 1 октября 1989, Сакраменто, Калифорния, США), известная как Бри Ла́рсон () — американская актриса, певица и кинорежиссёр. Обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми».

Ранние годы 
Ларсон родилась в Сакраменто, штат Калифорния. Она старшая дочь Сильвена и Хизер Десанье. Её родители были хиропрактиками и вместе проходили практику. Они развелись, когда Бри была ещё ребёнком. Позже Бри вместе с матерью и младшей сестрой Милэйн переехала в Лос-Анджелес. Ларсон обучалась актёрскому мастерству в  в Сан-Франциско. Первым языком, который знала Бри, был французский. В интервью журналу «Glamour» Бри рассказала, что взяла псевдоним Ларсон, потому что фамилия Десанье (девичья фамилия её прабабушки) достаточно труднопроизносимая. Бабушка и дедушка Бри были франкоканадцами. Бабушка по отцовской линии Габриэль Десанье умерла в декабре 2015 года.

Карьера 
Первая работа Ларсон была в ток-шоу «Ночное шоу с Джейем Лено». Вскоре после этого, она была выбрана на роль в сериале «Шиммель», который был отснят, но не вышел в эфир, так как прямо перед съёмками Роберту Шимеллю был поставлен диагноз — рак. Вскоре она появилась на канале Fox, а три недели спустя прослушивалась для нового шоу на WB, которое в то время называлось In Your Dreams, где Ларсон получила роль Эмили. Показ был назначен на осенний сезон 2001—2002 и был переименован в «Raising Dad», но сериал был отменён в конце сезона, поскольку не смог пройти прослушивание для нового сезона. Ларсон появилась на ABC в сериале «Королева экрана», но она и некоторые другие актёры были сняты с ролей.

В начале 2003 года Бри начала продвигать песни через сайт и уже планировала выпустить альбом. 8 августа 2003 года Бри подписала контракт с Universal Records и с Casablanca Records 19 сентября 2007 года. В том же году она разместила другой трек под названием «Не Freak» и сняла клип на неё. Песня была доступна для покупки в Интернете. В конце весны 2004 года Бри удалила все песни на своём веб-сайте из-за окончания срока контракта с лейблом и процесс производства новой музыки для её первого альбома был сорван. В октябре 2004 года первый сингл с её дебютного альбома, «She Said», был доступен для прослушивания через её официальный сайт. Бри начала продвигать сингл и скоро отправилась в тур. Кроме того, она спела «Ugly» и «Loser in Me». В декабре 2004 года сингл был доступен для скачивания на iTunes, в то время как CD-диск был выпущен 11 января 2005 года, в тот же день сингл вышел на радио.

В том же 2003 году Ларсон сыграла роль Кортни Эндерс в фильме канала Disney Channel «Звёздная трасса», который был основан на реальных событиях. В июле 2004 года она снялась в фильме «Ночная тусовка». Она также получила небольшую роль в фильме «Из 13 в 30». Ларсон также появилась в фильме «Крик совы» с Логаном Лерманом и Коди Линли. В 2007 году Ларсон озвучила персонажа в мультфильме «Фарс пингвинов», а также сыграла Энджи в комедии «Ошеломление». В 2008 году Ларсон появилась в короткометражном фильме «The Babysitter», автор сценария и режиссёр.

Летом 2005 года Ларсон гастролировала с лейблом Hollywood Records, а также был концерт для Kiss FM для более чем 20000 человек. К концу лета Ларсон также присоединилась к Teen People’s Rock 'n Shop Tour. «Whatever» был объявлен её вторым синглом, но был отменён.

24 мая 2005 года её рекорд-лейбл выпустил Finally Out of P.E. — The DVD. Диск включал видео на песню «She Said» и «Making of the Video», а также выступления Ларсон. Её дебютный альбом, Finally Out of P.E, был выпущен 18 октября и был продан в количестве 3500 копий в США.

Ларсон выпустила следующий сингл, «Life After You». 27 июня песня дебютировала на AOL’s Kids Online. Она также спела композицию «Hope Has Wings» для фильма «Барби: Волшебство пегаса». Музыкальное видео с исполнением песни появилось в качестве бонуса на DVD-диске с фильмом.

В 2006 году Ларсон написала и исполнила песню «Coming Around» для саундтрека к фильму «Крик совы». Саундтрек вошёл в Billboard 200.

С 1 марта 2006 года Ларсон проводила сет из новых песен в Лос-Анджелесе. 2 мая 2006 года был включён новый материал: «Dear Universe», «Powershift», «Stilts and the Titanic» и «Superstition». Ларсон записала песню «Falling Into History», композицию из её дебютного альбома, и «Closer to Fine», кавер на песню группы Indigo Girls. В 2006 году «Stilts and the Titanic» был выпущен в качестве демоверсии на официальной странице Ларсон в Myspace.

В декабре 2006 года Ларсон записала кавер-версию песни группы The Beatles «A Day in the Life» и разместила его на Myspace.

Ларсон появилась в телесериале «Говорящая с призраками» в январе 2008 года. В том же году она также играла роль Кейт в фильме «Таннер Холл», режиссёров Франчески Грегорини и Татьяны фон Фюрстенберг. 22 октября 2008 года Ларсон объявила, что записывает мини-альбом с новым материалом, и споёт на бэк-вокале для Кэйтлин Кросби. Альбом Ларсон будет включать в себя перезаписанные версии композиций из её дебютного альбома, а также новые песни под названием «Dear Universe», «Sharpen My Nails», «Arielle», и «If All Goes Well».

С 2009 по 2011 год Ларсон играла роль Кейт Грегсон в сериале «Такая разная Тара». В 2010 году Ларсон сыграла Энви Адамс, бывшую девушку Скотта Пилигрима, в фильме «Скотт Пилигрим против всех», в котором исполнила песню «Black Sheep» вместе с группой Metric. В 2012 году Ларсон сыграла роль Молли в фильме «Мачо и ботан».

4 сентября 2015 года вышел фильм «Комната», в котором Ларсон исполнила главную роль. Эта роль принесла ей Оскар, «Золотой глобус», BAFTA и «Премию Гильдии киноактёров США» за лучшую женскую роль.

В 2015 году актриса снялась в фильме «Конг: Остров черепа» вместе с Томом Хиддлстоном и Сэмюэлом Л. Джексоном. Съёмки фильма проходили в Квинсленде, Австралия, а премьера состоялась 9 марта 2017 года (РФ).

В 2019 году на экраны вышел фильм «Капитан Марвел», в котором Ларсон сыграла главную роль.

В 2020 году Ларсон выступила продюсером и появилась в программе «The Messy Truth VR Experience». Она выиграла прайм-тайм премию «Эмми» за продюсирование шоу.

Личная жизнь 
В 2013 году Ларсон начала встречаться с , музыкантом и лид-вокалистом группы Phantom Planet. В 2016 году Ларсон и Гринвальд обручились. В 2019 году они объявили о том, что расстаются.

Активизм 
Ларсон является активисткой за гендерное равенство и защитницей жертв сексуального насилия. Она использует свой статус знаменитости для того, чтобы говорить о политических и социальных проблемах: «Я бы рискнула всем, чтобы быть активисткой до конца своей жизни, поскольку мне кажется неправильным молчать». После выступления Леди Гаги на 88-ой церемонии вручения премии «Оскар», вместе с которой на сцене появились жертвы сексуального насилия, Ларсон обняла каждую из женщин, в то время, как они покидали сцену. На премии «Оскар» в 2017 году Ларсон вручила награду Кейси Аффлеку за лучшую мужскую роль, но в связи с ранее выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах, отказалась ему аплодировать; она позже отметила, что её действия всё сказали сами за себя. В 2018 году она выступила одной из основательниц движения Time’s Up, направленного на защиту женщин от домогательств и дискриминации. В том же году она стала одной из первых актрис, добавивших инклюзивный райдер в свои контракты. Её недовольство тем, что во время пресс-туров у неё берут интервью преимущественно белые мужчины, привело к бомбардировке страницы фильма «Капитан Марвел» на Rotten Tomatoes негативными отзывами ещё до выхода фильма в прокат.

Дискография

Студийные альбомы 
 Finally Out of P.E. (2005)

Синглы

Фильмография

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Дети-актёры США
Дети-певцы США
Поп-вокалисты США
Женщины-режиссёры США
Деятели феминизма США
Киноактрисы США
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения